Toeraŭ of Toerov, stad in Wit-Rusland
 Vorstendom Toerov, een vroegmiddeleeuws vorstendom

Personen 
 Maksim Toerov, Russisch schaker

Zie ook 
 Turów (doorverwijspagina)